Jméno a příjmení Michal Blažek má více nositelů:

 Michal Blažek (1753–1827), český duchovní slovenského původu
 Michal Blažek (sochař) (* 1955), český akademický sochař
 Michal Blažek (malíř) (* 1979) – český malíř